Air Baru (Mekakau Ilir)
Air Baru (Runjung Agung)